Down the Stretch – film del 1927 diretto da King Baggot
Down the Stretch – film del 1936 diretto da William Clemens